Sousel — município do distrito de Portalegre
 Sousel (freguesia) — freguesia do concelho de Sousel

Desambiguações de topônimos